bł. Gonsalwy z Amaranto (ok. 1187–1259) − portugalski dominikanin, pustelnik
 bł. Gonsalwy Viñes Masip (1883–1936) − hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Święty Gonsalwy